

Корб'єр () - муніципалітет у регіоні Окситанія, департамент Од
 Корб'єр () - муніципалітет у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Альпи Верхнього Провансу

Корб'єр — громада в кантоні Фрібур